

Astronomia
 Bruce – cratere lunare

Geografia
Stati Uniti d'America
 Bruce – città della Contea di Brookings, nel Dakota del Sud
 Bruce – township della Chippewa, nel Michigan
 Bruce – township della Contea di Macomb, nel Michigan
 Bruce – città della Contea di Calhoun, nel Mississippi
 Bruce – villaggio della Contea di Rusk, nel Wisconsin
 Bruce – città australiana a nord di Canberra

Onomastica
 Bruce – nome proprio di persona maschile.

Persone

 Bruce – clan scozzese
 Lenny Bruce – comico statunitense

Altro 
 Bruce – Personaggio della serie animata I Griffin
 Bruce – Personaggio dei videogiochi di One Piece

Pagine correlate
 Penisola di Bruce